Plaats in Indonesië
 Tanjung Serian (Muara Enim), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Serian (Sungai Pinang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra